Festung Condé steht für folgende Festungen:

 Festung Condé (Belgien), mit Bastionen ausgestattete Festungsanlage in Belgien
 Festung Condé (Frankreich) (französisch Fort de Condé), von 1877 bis 1882 errichtetes Militärbauwerk über dem Tal der Aisne zwischen Reims, Laon und Soissons, Frankreich